La Suite 2 en si mineur, BWV 1067, du compositeur allemand Jean-Sébastien Bach (1685-1750) est une suite orchestrale baroque en 7 mouvements (une de ses 4 suites pour orchestre de Bach connues). Elle est composée vers 1739, pour flûte traversière, 2 violons, alto et basse continue, avec son célèbre mouvement final « Badinerie » pour flûtiste solo.

Histoire  
Jean-Sébastien Bach compose cette suite orchestrale à l'age de 54 ans, vers 1739, , alors qu'il occupe entre autres les postes de directeur musical (Thomaskantor) du chœur de l'église Saint-Thomas de Leipzig et de compositeur de la Chapelle royale de la cour de l'électorat de Saxe, au service des princes Frédéric-Auguste Ier puis Frédéric-Auguste II de Saxe.  

Basée sur un dialogue entre la flûte traversière et les instruments à corde et basse continue, elle est constituée d'une ouverture à la française et d'une succession de danses baroques (rondeau, sarabande, bourrées, polonaise, double, menuet, et badinerie) inspirées de la musique et des danses à la mode de l'époque à la cours du château de Versailles du roi Louis XIV. Elle est l'aboutissent probable de précédents travaux de compositions des années 1720, jouée entre autres pour des cérémonies de cour (des banquets ou des danses) ou de simples concerts gratuits réguliers au café Zimmermann de Leipzig, sous le nom d'ouverture n° 2 en si mineur BWV 1067.

Mouvements  
 Ouverture
 Rondeau
 Sarabande
 Bourrée I & II
 Polonaise et Double (avec flûte solo)
 Menuet
 Badinerie (avec flûte solo)

Orchestration 
 1 flûte traversière baroque
 2 violons
 1 alto
 1 basse continue

Au cinéma, musique de film 
 2011 : Intouchables, d'Olivier Nakache et Éric Toledano, avec Omar Sy et François Cluzet

Notes et références

Voir aussi 

 Musique baroque 
 Musique classique 
 Suites pour orchestre de Bach
 Flûte traversière baroque dans l'art 
 Liste des œuvres de Jean-Sébastien Bach
 Histoire de la musique classique occidentale

Liens externes 
 
 
  
  - 
  Lucie Horsch 
  
  Pierre Hantaï, Riccardo Minasi et Jordi Savall.

Œuvre de Jean-Sébastien Bach
Suite orchestrale